Illusion Studios es una compañía Argentina dedicada a la creación, desarrollo, producción y comercialización de contenidos infantiles y juveniles, abarcando todas las áreas de la industria del entretenimiento.

Compañía 

Desde el año 2006 la empresa ha establecido alianzas estratégicas con compañías líderes para co-producir y distribuir sus productos. Illusion Studios, al igual que otras compañías, invierte en la capacitación humana y en la tecnología de animación.  Lo más visible de Illusion Studios es el cuidado estético de sus productos, atribución que ha hecho posicionarla en el mercado internacional, logrando ser la primera empresa latinoamericana en producir una película en 3D.
La compañía cuenta con 200 horas de producción televisiva y 1000 minutos de animación simultánea.

Capacidades 

Illusion Studios estandarizó los procesos de producción con el fin de responder a las exigencias en los productos de terceros, capacitando a sus Directores, escritores y productores para enfrentar las exigencias propias de la coproducción, en cualquier área.

La compañía cuenta con una escuela actoral propia de donde saca el recurso humano para la producción de sus series  Live Action con el fin de asegurar la calidad de sus productos. También cuenta con un estudio digital dedicada al desarrollo de servicios de entretenimiento.

Alianzas 

 Dori Media Group
 Proceso
 Vision Films
 Ánima Estudios
 Toonz Animation
 Optix Entertainment
 Televisa
 Nickelodeon Latinoamérica
 Disney Channel Latinoamérica

Productos Elaborados

Referencias